Я́кшич () — южнославянская фамилия и топоним.

 Известные носители фамилии
 Якшич, Анна (?) — супруга князя Василия Львовича Глинского, мать Елены Глинской.
 Якшич, Владимир (1824—1899) — сербский экономист, статистик и метеоролог, академик.
 Якшич, Джура (1832—1878) — сербский поэт и писатель, художник, драматург.
 Якшич, Дмитрий Николаевич (также Душан Якшич; 1875—1935) — протоиерей Сербской православной церкви, богослов, философ.
 Якшич, Йована (род. 1993) — сербская теннисистка.
 Якшич, Милован (1909—1953) — югославский и черногорский футболист, вратарь.
 Якшич, Павле (1913—2005) — югославский военачальник и физик, генерал-полковник Югославской народной армии, Народный герой Югославии.
 Топоним
 Якшич — община с центром в одноимённом посёлке в восточной части Хорватии, в Пожежско-Славонской жупании.